Леонид Капица:
 Капица, Леонид Леонидович (1892—1938) — русский антрополог, этнограф.
 Капица, Леонид Петрович (1864—1919) — генерал-майор инженерного корпуса, отец П. Л. Капицы.